Linus Persson kan henvise til flere personer:

 Linus Persson (håndboldspiller) – svensk håndboldspiller født 1993
 Linus Gulldén, tidligere Linus Persson – svensk håndboldspiller født 1988